Le Monde perdu est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Monde perdu est un roman d'Arthur Conan Doyle (1912) ;
Le Monde perdu, adaptation du roman au cinéma en 1925 ;
 Le Monde perdu, adaptation du roman au cinéma en 1960 ;
 Le Monde perdu, adaptation du roman en vidéofilm en 1998 ;
 Les Aventuriers du monde perdu, adaptation du roman à la télévision en 2001 ;
 Le Monde perdu, déclinaison du roman sous forme de série télévisée (1999-2002) ;
 Aventures dans le monde perdu de Sir Conan Doyle, déclinaison du roman sous forme de série d'animation (2002) ;
 Le Monde perdu, adaptation du roman en bande dessinée en 2013.
 Le Monde perdu sous la mer (titre français , le titre original étant Maracot Deep) est un roman fantastique d'Arthur Conan Doyle relatant la découverte de l'Atlantide.
 Le Monde perdu est un roman de Michael Crichton (1995) ;
 Le Monde perdu : Jurassic Park est l'adaptation cinématographique du roman de Michael Crichton par Steven Spielberg (1997) ;
 Sigrid et les Mondes perdus est une série littéraire par Serge Brussolo ;
 Le Monde perdu, album de Daran (2014).

Voir aussi 
 

en:Lost World